Raša je lahko:
 Raša (ime) (izvedenka iz Rafael itd.)
 Raša, Istrska županija, Hrvaška
 Raša, Občina Sežana, Slovenija
 Raša (reka), reka v hrvaškem delu Istre
Raša (potok), pritok Branice